Skinner Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Skinner Building (New Mexico), ID-Nr. 80004485
 Skinner Building (Washington), ID-Nr. 78002756